Вакулово — название населённых пунктов:

Россия 
 Вакулово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Вакулово — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Вакулово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Украина 
 Вакулово — село в Софиевском районе Днепропетровской области.

См. также 

 Викулово